Акбаев — фамилия.
 Акбаев, Азрет Алиевич  (род. 1939 или 1941) — российский политический деятель, депутат Государственной думы.
 Акбаев, Алибек Анзорович (род. 1989) — российский борец вольного стиля.
 Акбай, Жайсан Досболатович — советский и казахский писатель, краевед.
 Акбаев, Казбек Анзорович (род. 1981) — российский шахматист.
 Акбаев, Ренат Анзорович (род. 1979) — российский борец на поясах.
 Акбаев, Хусей Анзорович (род. 1981) — российский борец на поясах.